Анастасия (мак. Анастасија) — македонский музыкальный ансамбль, созданный в Скопье в 1990 году Гораном Трайковски и Златко Ориджански. Особенность группы — сочетание элементов православной церковной, византийской и электронной музыки.

История

Апореа (1987—1990) 

Музыкальным предшественником «Анастасии» можно считать проект «Апореа», созданный в 1987 году, который являлся объединением музыкантов (Горана Трайковски, Зорана Спасовски, Предрага Светичанина), художников и каллиграфов (Кирилла Златанова и Лазаря Лечича) под духовным руководством отца Стефана Санджаковски Македонской Православной Церкви. «Апореа» не являлась музыкальным проектом: участники проекта организовывали выставки своего музыкального и художественного творчества и не играли вживую. Единственным релизом проекта стала кассета «На реках вавилонских», изданная в 1988 году.

Анастасия (1990 —) 

В отличие от «Апореа», «Анастасия» стала полноценным музыкальным ансамблем, гастролирующим по Европе и снискавшим основательный успех не только на македонской сцене. Большую роль в популяризации ансамбля сыграл саундтрек группы к фильму 1994 года режиссёра Мильчо Манчевски «Перед дождём» (мак. Пред дождот), проданный тиражом более 100 тысяч копий.

В 1996 году ансамбль написал музыку к театральной пьесе «Баханалия», а в 1998 году альбом «Ноктурнал» был издан вне Македонии на лейбле Libra Music.

Состав 
 Горан Трайковски (Сарацени, Падот на Византија, Мизар, Апореа) — вокал, клавишные, кавал
 Златко Ориджански (Лола В. Штајн) — тамбура, гитара, кавал, клавишные, мандолина
 Зоран Спасовски (Мизар, Апореа) — перкуссия, клавишные

Дискография 
 На рјеках вавилонских — 1990
 На рјеках вавилонских — 1994 (переиздание на лейбле «Поета Негра»)
 Пред дождот (рус. Перед дождём) — 1994, саундтрек к одноименному фильму
 Лице гори — 1996
 Мелургија — 1997
 Ноктурнал — 1998
 Live 1994—2001 — 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старый официальный сайт 
 «Анастасия»  вживую
 «Анастасия» на сайте лейбла Libra Music
 «Анастасия»  на Discogs
 «Анастасия» на Last.fm

Музыканты Северной Македонии